Blood Chit (дословно с английского: кровавый талон; перевод по смыслу: «документик, спасающий кровь») — часть военного снаряжения, используемая в военной авиации США для оповещения неанглоязычного населения союзных или нейтральных территорий о национальной принадлежности военного лётчика в случае его аварийной посадки.

История возникновения 
Идея подобного оповещения появилась в 1793 году, когда французский воздухоплаватель Бланшар совершал демонстрационные полёты в США — в частности, перелёт из Филадельфии, штат Пенсильвания в Дептфорд, штат Нью-Джерси.

Поскольку место посадки монгольфьера во время этого перелёта предсказать было невозможно, а Бланшар не говорил по-английски, президент Джордж Вашингтон выдал ему сопроводительное письмо, обращённое ко всем американским гражданам и обязывающее их способствовать возвращению Бланшара в Филадельфию.

Во время Первой мировой войны английские лётчики из Королевского Лётного Корпуса, действующие в Индии и Месопотамии, во время полётов имели при себе так называемые «goolie chit» — куски ткани с напечатанными на четырёх местных языках обещанием вознаграждения каждому, кто доставит целым и невредимым лётчика обратно в часть.

Слово «goolie» на сленге обозначало яички: в районах использования этих предметов амуниции среди местных племён был обычай оставлять пленников в качестве прислуги — предварительно кастрировав.

Использование в американских ВВС 
Широкое распространение в ВВС США blood chit получили во время Второй мировой войны, когда американским лётчикам (в том числе и добровольцам) приходилось действовать в Юго-Восточной Азии (China-Burma-India Theater, CBI).

Было несколько вариантов подобных обращений. В Американской Добровольческой Группе (AVG) использовались прикрепляемые на спину шёлковые blood chit’s с такой надписью:

В дальнейшем blood chit применялись в Корейской, Вьетнамской войнах, а также в прочих зонах военных действий.

Современные blood chit, кроме надписи, содержат также некоторое количество денег.

Ссылки 
 Коллекция blood chit для CBI